svraka, (Pica pica), često i dugorepa svraka, vrsta ptica iz porodice vrana, reda vrapčarki

Naselja:
 Svrake (Vogošća, BiH), naselje u općini Vogošća, BiH